Abidos puede referirse a las siguientes ciudades:

 Abidos, en el Antiguo Egipto.
 Abido o Abidos, antigua colonia |griega del Helesponto.
 Abidos (Pirineos Atlánticos), comuna de Francia.
 Abidos o Abydos, planeta ficticio de la serie Stargate SG-1